Dobritj kan syfta på:

Belarus 

 Dobritj (vattendrag), Homels voblast,

Bulgarien 

 Dobritj, stad, 
 Obsjtina Dobritj, kommun med Dobritj som huvudort
 Dobritj (region), region med Dobritj som huvudort
 Dobritj (distrikt), Chaskovo, Obsjtina Dimitrovgrad,